Чемпионат СССР 1983 года во второй лиге проходил в девяти зонах. Лучший клуба каждой зоны попадал в финальный турнир, где по три клуба в трёх группах разыгрывали по одной путёвке в первую лигу.

Как и в прошлом первенстве, команды второй лиги должны были иметь в заявке не менее двух футболистов до 18 лет, один из которых должен был выходить на поле. В случае отсутствия такого игрока команда играла в неполном составе.

Зональный турнир

1 зона

2 зона

3 зона 

Лучший бомбардир: Александр Иванов («Ростсельмаш») — 22 мяча.

4 зона

5 зона

6 зона 

В рамках первенства зоны определялся чемпион Украинской ССР.

7 зона

8 зона

9 зона

Финал 
В финальном турнире участвовали девять команд, победивших в зональных соревнованиях. Коллективы были разделены на три группы, победитель каждой из них получал путёвку в первую лигу. Путёвки в первую лигу завоевали команды «Иртыш» (Омск), «Спартак» (Орджоникидзе) и «Динамо» Батуми.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Чемпионат РСФСР 
Победители зон РСФСР разыграли чемпионат РСФСР, который состоялся в однокруговом турнире в Сочи. Чемпионом стали куйбышевские «Крылья Советов».

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.

Чемпионат СССР по футболу 1983
1983